Gerhard Loeschcke ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Loeschcke (Theologe) (1880–1912), deutscher Theologe
 Gerhard Loeschcke (Architekt) (* 1945), deutscher Architekt und Hochschullehrer